Le Palais Maffezzoli (en italien, Palazzo Maffezzoli) est un palais du centre de Milan, conçu par Guido Maffezzoli avec Gianfranco Pellegrini, situé face au Via Anelli 15, à l'intérieur du luxueux quartier Quadronno, qui rassemble les chefs-d'œuvre à ciel ouvert de nombreux archistars des années 1950.

Historique 
Palais Maffezzoli a été projeté en 1957, réalisé en 1958.

Style 
Le bâtiment, appartenant au mouvement rationaliste, est lié à l'idée d'une forêt dans la ville reliée à la forêt verticale de la Via Crivelli, avec un lierre canadien qui la recouvre complètement.

Le bâtiment est fait de briques et de béton bouchardé, laissé exposé, fortement influencé par le mouvement rationaliste. Ce sont en effet les parapets des balcons qui caractérisent les façades, par une savante utilisation de briques sablées qui dessinent des géométries certes fonctionnelles, simples et précises, mais pas tout à fait étrangères à un certain goût pour la réinterprétation d'éléments traditionnels comme la ventilation, comme des grilles. Typique des fermes lombardes, auxquelles se réfèrent également de nombreux choix linguistiques contemporains de Luigi Caccia Dominioni pour de nombreux condominiums milanais. Une attention particulière est portée aux détails de construction, à tel point que les critiques considèrent la copropriété de Maffezzoli et Pellegrini comme  « un exercice de haute expertise en design et d'une rare sensibilité ».

Notes et références

Bibliographie 
 Casabella, Casa d'abitazione a Bergamo, Milano 1956, , .
 W. Barbero, Bergamo, Milano 1984.
 G. Bertelli, M. Brambilla, M. Invernizzi, Bergamo. Cent'anni d'architettura 1890-1990, Bergamo, 1994, .
 F. Irace, Bergamo e il suo territorio, Architetti e architetture a Bergamo nell'epoca della modernità, 1997, .
 R. Spagnolo, Arte a Bergamo 1945-1959, L'architettura a Bergamo tra tradizione e nuovi linguaggi, Bergamo, 2001, .

Palais à Milan
Architecture rationaliste en Italie
Architecte italien